Flavia est un nom propre utilisé également comme prénom, qui peut désigner :

Gentilice romain 
 Flavia est le gentilice d'une famille plébéienne de Rome, de laquelle sont issus les empereurs Vespasien, Titus et Domitien.

Prénom 
Flavia est un  prénom féminin qui a pour forme française Flavie.

Personnes portant ce prénom 
 Sainte Flavia Domitilla, martyre romaine, † vers 95, fêtée le 7 mai.
 Pour voir tous les articles sur les personnes portant les prénoms Flavia et Flavie, consulter les pages commençant par  Flavia et Flavie.

Personnages de fiction 
 Flavia est un personnage de la bande dessinée Astérix.
 Flavia est un personnage de la series de livres pour la jeunesse  Oceania d'Hélène Montardre
 Flavia Gemina est un personnage de Les Douze Travaux de Flavia par Caroline Lawrence
 Flavia est un personnage du jeu vidéo Fire Emblem: Awakening
 Flavia est une apparence de personnage sur le jeu vidéo Fortnite

Marque 
 Flavia est une marque de machines produisant des boissons chaudes.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom latin
Prénom italien
Prénom espagnol

de:Flavia